Эр-Ра́стан, или Растан () — третий по величине (после Хомса и Тадмора) город провинции Хомс в Сирии.

Во время Арабской весны в Сирии Эр-Растан не раз становился объектом внимания мировых средств массовой информации.

География 
Эр-Растан находится на севере мухафазы Хомс, на расстоянии 25 км от Хомса и 22 км от Хамы. К югу от Эр-Растана находится город Телль-Биса, а к западу местность . На севере протекает река Эль-Аси.

Примечания 

Города мухафазы Хомс